Чу — царство в стародавньому Китаї (1030-223 до н.е.).
 Чу — царство у середньовічному Китаї (907-951).
 Чу — провінція в стародавній Кореї.
 Чу — різновид гри монетками.
 Чу — річка в Киргизстані та Казахстані.

 Стівен Чу — американський фізик-експериментатор, лауреат Нобелівської премії з фізики (1997).

Див. також 
 Чуйська область
 Шу